C25H37NO4 – formula molecolare del bimatoprost
C25H37NO4 – formula molecolare del salmeterolo

Formule molecolari